František II. je jméno těchto panovníků:

Císař
 František II. (1768–1835) – císař Svaté říše římské 1792–1806 a jako František I. císař rakouský

Králové
 František II. Francouzský (1544–1560) – francouzský král 1559–1560
 František II. Neapolsko-Sicilský (1836–1894) – král obojí Sicílie 1859–1860

Vévodové
 František II. Bretaňský – vévoda bretaňský 1458–1488
 František II. Maria Sforza (1495–1535) – vévoda Milánský 1521–1535
 František II. Sasko-Lauenburský – vévoda sasko-lauenburský 1581–1619
 František II. Lotrinský – vévoda lotrinský 1624–1632
 František II. d'Este – vévoda z Modény 1662–1694
 František II. Lotrinský z Guise – vévoda lotrinský 1671–1675
 František II. Rákóczi (1676–1735) – sedmihradský kníže 1703–1711

Související články 
 František
 František (rozcestník)
 František I.
 František III.
 František IV.
 František V.

Rozcestníky - panovník